Circoscrizione Calabria – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
 Circoscrizione Calabria – circoscrizione elettorale del Senato della Repubblica